Anatra ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Anatra (1913–1973), deutsche Filmeditorin
 Artur Antonowitsch Anatra (1878–1943), russischer Unternehmer und Luftfahrtpionier
 Bruno Anatra (* 1937), italienischer Historiker
 Jewdokija Wassiljewna Anatra (19. Jahrhundert–20. Jahrhundert), russische Pilotin

Anatra bezeichnet:
 Anatra (Unternehmen), russischer Flugzeughersteller
 Anatra D, Doppeldecker aus russischer Produktion
 Anatra Voisin-Iwanow, russisches Militärflugzeug